Bile heißen die Orte in Ukraine
 Bile (Lutuhyne), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne
 Bile (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Bile (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Bile (Wolodymyrez), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez
 Bile (Dubrowyzja), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja
 Bile (Ismajil), Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Ismajil, Teil der Stadtratsgemeinde von Wylkowe – die Siedlung befindet sich auf der Schlangeninsel

Bile bezeichnet:
 in der keltischen Mythologie einen Vorfahren der Iren, siehe Bile (keltische Mythologie)
 Bile (Band), Metal-Band
 Bile (Sprache), eine jarawoide Sprache

Bile ist der Familienname folgender Personen:
 Abdi Bile (* 1962), somalischer Leichtathlet
 Franco Bile (1929–2022), italienischer Jurist
 Pastor Micha Ondo Bile (* 1952), äquatorialguineischer Politiker

Siehe auch:
 Biele
 Bille (Begriffsklärung)